Жана I или Йоана I, Йохана I, Джована I, Хуана I (; ) може да се отнася за:
 Йохана I (1200–1244), графиня на Фландрия и Хенегау, дъщеря на Балдуин I, император на Константинопол
 Жана I (1191–1205), графиня на Бургундия, дъщеря на пфалцграф Ото I
 Жана I Наварска (1273–1305), графиня на Шампан, кралица на Навара и кралица на Франция
 Жана I (Оверн) (1326–1360), графиня на Оверн и Булон и кралица на Франция
 Джована I Анжуйска (~1326–1382), графиня на Прованс, кралица на Неапол и кралица на Йерусалим
 Хуана I Кастилска (1479–1555), кралица на Кастилия и Леон и кралица на Арагон

Вижте също 
 Жана Бургундска (пояснение)